

Чехія 

 Краварже — село в окрузі Чеська Липа.
 Краварже — місто місто в окрузі Опава